Tårup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Tårup (Auning Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Auning Sogn, Norddjurs Kommune
 Tårup (Nyborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav før i Frørup Sogn nu Tårup Sogn, Nyborg Kommune
 Tårup (Mesinge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Mesinge Sogn, Kerteminde Kommune
 Tårup (Taulov Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Taulov Sogn, Fredericia Kommune
 Tårup (Torkilstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Torkilstrup Sogn, Guldborgsund Kommune
 Tårup (Viborg Kommune) – en bebyggelse i Tårup Sogn, Viborg Kommune
 Tårup (Vokslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vokslev Sogn, Aalborg Kommune